Юрковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Юрковичи — деревня в Ветковском районе Гомельской области.
 Юрковичи — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Юрковичи — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Юрковичи — деревня в Логойском районе Минской области.

См. также 
 Старые Юрковичи
 Новые Юрковичи